Legacy signifie « héritage » en anglais. Ce terme est fréquemment utilisé en technologie de l'information, pour faire référence aux systèmes dépassés mais toujours en cours d'utilisation : voir Système hérité.

Télévision 

 , série télévisée américaine créée en 1998.
 Legacy, notre héritage (2021), film documentaire de Yann Arthus-Bertrand

Cinéma 

 , film américain de Karen Arthur en 1975 ;
 The Legacy, titre original de Psychose phase 3, film anglo-américain de Richard Marquand en 1978 ;
 , film américain de Kieth Merrill en 1993 ;
 Legacy, titre original de , film américain de T.J. Scott en 1998 ;
 Legacy, film américain de Tod Lending en 2000 ;
 , court métrage américain de Bo Svenson en 2004 ;
 , court métrage britannique d'Andrew Boyce en 2005 ;
 Legacy, titre original de Petites Diablesses, film américain d'Irving Rothberg en 2008 ;
 , film britannique de Thomas Ikimi en 2010.
 , film américain de Davie Fairbanks et  Marc Small en 2015.

Littérature et bande dessinée 
 Legacy, un comics de Star Wars
 Marvel Comics
 Legacy, un des noms de Genis-Vell, un personnage de comics créé en 1993
 Le virus Legacy (saga X-Men), un virus imaginaire de l'univers Marvel

Musique

Label 

 , division du catalogue de Sony BMG Music Entertainment.

Artiste 

 Legacy, premier nom du groupe de thrash metal américain Testament ;

 , rappeur américain, membre du collectif Justus League ;

 , quatuor américain ;

 , groupe fondé en 1979 ;
 , groupe fondé par Mårten Andersson ;
 , rappeur américain membre du groupe de hip hop New boyz.

Chanson 

 , single de Nicky Romero et Krewella sorti le  ;
 , chanson de Mansu, figurant sur l'album Six sorti le  ;
 , chanson d'Eminem, figurant sur l'album The Marshall Mathers LP 2 sorti le  ;
 , chanson de Kutless, figurant sur l'album Hearts of the Innocent sorti le  ;
 , chanson de Papa Roach, figurant sur l'album Infest sorti le  ;
Legacy (the), chanson de Iron Maiden, figurant sur l'album A Matter of Life and Death sorti le 05 septembre 2006

Album 

 , compilation des Misfits sortie le  ;

 , album de Testament sorti le  ;

 , compilation de Windham Hill Records sorti en 1989 ;

 , album greatest hits du groupe de RnB américain Boyz II Men sorti le  ;

 , album d'Amy Grant sorti le  ;

 , compilation des Doors sortie le  ;

 , compilation de Mansun sorti le  ;

 , album de Yandel sorti le  ;

 , album de Yandel sorti le  ;

 , album de Jimmy D. Lane sorti en 1998 ;
 , album de Shadow Gallery sorti le  ;
 , album de Temptations sorti le  ;
 , album de Madball sorti le  ;
 , album d'Akir sorti le  ;
 , album de Doc Watson sorti le  ;
 , album de Girlschool sorti le  ;
 , album de Lenny Breau sorti en 1984 ;
 , album de Peter Rowan Bluegrass Band sorti le  ;
 , album de Poco sorti le  ;
 , album des Flyin' Ryan Brothers sorti en 2002 ;
 , album d'Upper Hutt Posse sorti le  ;
 , album de David Bowie sorti le  ;

Œuvre 
 Legacy, concerto pour hautbois (2015) d'Óscar Navarro.

Autre 

 , série en 3 générations d'amplificateurs de guitare issue de la collaboration entre Carvin corporation et le musicien Steve Vai.
 En jeux vidéo, Legacy est un mode fonctionnement (de marquage) d'animation.

Autres 
Les Legacy 500 et Legacy 450 sont des avions d'affaires construits par Embraer.
The Legacy est une équipe de catcheurs américains travaillant à la World Wrestling Entertainment.
 Legacy  est un format de jeu du jeu de cartes Magic l'Assemblée.
Legacy est une marque de vêtements argentine.
Subaru Legacy
 Le Challenge Legacy est un challenge dans le jeu Les Sims.
 Legacy consoles, se réfèrent à des consoles de jeux vidéo dont le support a pris fin. Cf systeme herite.
 Legacy of Discord est un jeu vidéo 'pay-to-win' estonien de type arpg sur smartphone sous android.